Наждак:
 Наждак — минерал, смесь корунда и магнетита.
 Наждак — политическая партия Украины.